Balanç de situació, comptabilitat, informe financer que reflecteix la situació del patrimoni d'una entitat en un moment determinat.
 Balanç hídric, hidrologia, equilibri entre entrades i sortides d'aigua d'un sistema.
 Balanç de blancs, fotografia, ajust electrònic del color.
 Balanç de matèria, massa que roman constant d'un sistema tancat.
 Balanç de càrrega, informàtica, tècnica per compartir el treball.
 Equació de balanç, àlgebra.